Нобелевский городок — название рабочих посёлков в России, созданных «Товариществом нефтяного производства братьев Нобель»:

 Нобелевский городок — в Астрахани.
 Нобелевский городок — в Казани.
 Нобелевский городок — в Перми.
 Нобелевский городок — в Рыбинске.
 Нобелевский городок — в Самаре.
 Нобелевский городок — в Санкт-Петербурге, Лесной проспект, д. 20, см. Нобельский переулок
 Нобелевский городок — в Саратове.
 Нобелевский городок — в Уфе.
 Нобелевский городок — в Царицыне.

См. также 
 Вилла Петролеа

Примечания